Šuman může být:
 Skupina Julius Šuman – anonymní twitterový účet, ‏na kterém byly zveřejněny údajné informace v souvislosti s kauzami Andreje Babiše 
 Július Šuman (* 1951) – bývalý slovenský agent Státní bezpečnosti (StB). 
 Filip Šuman (* 1974) – český sportovec a funkcionář (prezident České florbalové unie a místopředseda ČOV)
 Josip Šuman (1836–1908) – slovinský jazykovědec
 Viktor Šuman (1882–1933) – český překladatel
 Vladimír Šuman (* 1936) – český politik

Podobné příjmení 
 Schumann